Кубок УЛЕБ (Сезон 2004/2005)  — сезон начался 9 ноября в Москве закончился финальным матчем 19 апреля в Шарлеруа

Групповой этап

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

Group G

Плей-Офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Final MVP — Робертас Явтокас (Летувос Ритас)

Примечания

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт
 Евробаскет website

Кубок Европы УЛЕБ
2005 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу